Frank Hoffmann peut faire référence à :
Frank Hoffmann (1938-2022), acteur allemand ;
Frank Hoffmann, homme politique américain ;
Frank Hoffmann (1959-), homme politique allemand ;
Frank Hoffmann, directeur de théâtre.